

Lokalizacje we Francji 
 Abbeville – miejscowość i gmina we Francji
 Abbéville-la-Rivière – miejscowość i gmina we Francji
 Abbéville-lès-Conflans – miejscowość i gmina we Francji
 Abbeville-Saint-Lucien – miejscowość i gmina we Francji
 Okręg Abbeville – okręg w północno-wschodniej Francji

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Abbeville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Henry
 Abbeville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wilcox
 Abbeville – miasto w stanie Luizjana, w parafii Vermilion
 Abbeville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lafayette
 Abbeville – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Abbeville
 hrabstwo Abbeville (ang. Abbeville County) – hrabstwo w stanie Karolina Południowa

Pozostałe 
 Abbeville – w Kanadzie
 Abbeville – w Irlandii